Termenul de butandiol (butilenglicol) poate face referire la unui dintre cei 4 izomeri structurali:
1,2-butandiol
1,3-butandiol
1,4-butandiol
2,3-butandiol

Structura chimică a acestora este:

Vezi și 
 Propandiol

Dioli